Ценкер () — немецкая фамилия.

 Ценкер, Ганс (1870—1932) — немецкий адмирал;
 Ценкер, Георг Август (1855—1922) — немецкий зоолог и ботаник;
 Ценкер, Йонатан Карл (1799—1837) — немецкий ботаник;
 Ценкер, Фридрих Альберт фон (1825—1898) — немецкий патолог.